Эрик Рубен Лундин (; 2 июля 1904, Стокгольм — 5 декабря 1988, там же) — шведский шахматист, один из сильнейших в стране в 1930—1960 годах, почётный гроссмейстер (1983). 11-кратный чемпион Швеции (1931—1964).

В составе национальной сборной участник 9 олимпиад (1930—1939, 1952—1954, 1960). На олимпиаде 1933 года сборная Швеции стала бронзовым призёром, а Э. Лундин показал лучший результат на третьей доске. На олимпиаде 1933 года взял «бронзу», играя на второй доске.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Эрика Лундина на сайте Olimpbase.org

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1904 году
Родившиеся в Стокгольме
Умершие 5 декабря
Умершие в 1988 году
Умершие в Стокгольме
Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад